Jméno a příjmení Václav Lancinger se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Václav Lancinger (1865) (1865–?) – pražský stavitel
 Václav Lancinger (1896) (1896–?) – československý vodní pólista, účastník olympijských her 1920